A Kiss That Killed the One We Love é um álbum da banda de white metal He Is Legend ainda sob o nome No One Wins, lançado no ano de 2000 por uma gravadora independente.

Faixas 
 "Way of Sorrows"
 "Spirals"
 "Aphex Medium"
 "No. 4 With A Smile"
 "High Tops And School Books"
 "Martyr"

Referências 

Álbuns de He Is Legend
Álbuns de 2000
Álbuns independentes